Лас Тазас има више значења:

 Лас Тазас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тазас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Тазас, Фидел Гарза Брионес (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику